Джеймс Пью ():
  (1820—1907) — американский политик, сенатор от Алабамы и член Конгресса Конфедеративных Штатов Америки.
  (род. 1950) — американский тромбонист, композитор.
 Пью, Джеймс (1891—19??) — английский футболист.